Surányi Gyula (1846–1890) református lelkész
 Surányi Gyula (1899–1958) gyermekgyógyász